Money Isn't Everything – film del 1918 diretto da Edward Sloman
Money Isn't Everything – film  del 1925 diretto da Thomas Bentley
Money Isn't Everything –  episodio del 1975 della serie tv The Venturers